Минулорічна чемпіонка Петра Квітова знялася з турніру перед його початком через травму руки.

Вигравши титул завдяки перемозі над Юлією Ґерґес у фіналі, 6–3, 7–5, Ешлі Барті  стала першою ракеткою світу.

Гра другого кола між  Кароліною та Крістиною Плішковими була першою зустріччю ідентичних близнючок в історії WTA Туру.

Сіяні тенісистки

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні

Відібралися

Сітка кваліфікації

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання

 Основна сітка 
 Сітка кваліфікації 

Тур WTA 2019
Birmingham Classic (теніс)
2019 в англійському спорті